Ван Рин () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ван Рин, Джон (1905—1999) — американский профессиональный теннисист.
 Ван Рин, Майк (род. 1979) — бывший канадский хоккеист, защитник.